Miklós Rosta ist der Name folgender Personen:

* Miklós Rosta (Handballspieler, 1969) (* 1969), ungarischer Handballspieler
 Miklós Rosta (Handballspieler, 1999) (* 1999), ungarischer Handballspieler